Альберт Беккер:
 Альберт Беккер (1834—1899) — немецкий композитор и дирижёр.
 Альберт Беккер (1896—1984) — австро-аргентинский шахматист.